Slovo řasa má několik významů.

 řasy – jednoduché nižší rostliny
 Řasy (Javořická vrchovina) (642 m) – kopec v Javořické vrchovině v okrese Jindřichův Hradec
 řasa (oko) – útvar sloužící k ochraně očí
 řasinka – mikroskopická buněčná struktura
 střevní řasa

Externí odkazy